Černá Hora (Monte Nero) può riferirsi a:
 Černá Hora – vetta della Selva Boema
 Černá Hora – comune del distretto di Blansko (Repubblica Ceca)
 Černá Hora – birra prodotta in Repubblica Ceca